Amerikai Egyesült Államok
 Picnic Point (Washington)

 Ausztrália
 Picnic Point (Toowoomba)
 Picnic Point (Új-Dél-Wales)